Сукино — название нескольких населённых пунктов:

 Сукино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Сукино — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Сукино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Сукино — до 1938 г. название деревни Свободное в городском округе город Бор Нижегородской области.

См. также 
 Сукино болото
 Большое Сукино
 Малое Сукино